Па́вел Ники́форович Ба́дин (13 июня 1922, Средняя Ахтуба, Царицынская губерния, РСФСР — 26 июня 1998) — советский футболист, защитник. Мастер спорта СССР (1949).

Карьера 
В сталинградский «Трактор» пришёл в 1945 году из команды завода Баррикады. В 1949 году вошёл в список 33-х лучших игроков сезона и получил звание мастера спорта СССР. В 1952 году перешёл в московское «Динамо», но за основной состав так и не сыграл.

Статистика

Клубная 

Примечание: знаком * отмечены ячейки, данные в которых возможно больше указанных.

Достижения 
 В списке 33-х лучших футболистов СССР: 1949.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте footbook.ru 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Динамо» Сталинград
Игроки ФК «Динамо» Москва
Мастера спорта СССР